Opus è una parola latina che significa «lavoro», «opera». Il suo plurale è opera ed è una parola molto utilizzata in architettura e in musica.

 Magnum opus (opus magnum) è la denominazione di uno dei migliori lavori (o il miglior lavoro) di un artista o uno scrittore

Alchimia
 Opus alchemico, l'opera di creazione della pietra filosofale

Architettura
In architettura il termine identifica una tecnica di costruzione nell'antica Roma. Comprende:
opus africanum (opera africana)
opus caementicium (opera cementizia)
opus craticium (tramezzo con graticcio di legno o canne mischiate a calce e leganti)
opus incertum (opera incerta)
opus isodomum (opera isodoma)
opus latericium o testaceum (opera laterizia)
opus mixtum (opera mista)
opus quadratum (opera quadrata)
opus reticulatum o reticolatum, detto anche opus certum (opera reticolata)
opus siliceum  (opera poligonale)
opus vittatum (opera listata)
opus spicatum (opera spicata)
Indica inoltre anche tecniche di rivestimento pavimentale (vedi Tipologia del mosaico romano e Opèus sectile)

Informatica 

 Opus – codec audio sviluppato dall'Internet Engineering Task Force
 Opus – microkernel sviluppato da Apple e Taligent come base del sistema operativo Pink
 Opus, oggi Vivaldi Gold – software di notazione musicale creato in Italia da Vivaldi Studio nel 1995
 Opus-CBCS – sistema di conversazione utilizzato dalle BBS

Musica 
Ai componimenti viene assegnato un numero di opus progressivo in ordine di pubblicazione. Alle composizioni non pubblicate viene assegnato un numero di WoO (Werk ohne Opuszahl, senza numero di opus)

 Opus  – gruppo pop-rock austriaco
 Opus 111  – etichetta discografica francese di musica classica
 Opus  – album degli Opus del 1987
 Opus – album del progetto Schiller (progetto musicale), pubblicato nel 2013
 Opus – album del gruppo heavy metal Adramelch, uscito nel 2015
 Opus – album del dj svedese Eric Prydz, uscito nel 2016

Altri usi 

 Opus – fumetto creato da Berkeley Breathed con il Pinguino Opus
 Opus – una città dell'antica Grecia corrispondente all'odierna Atalanti
 Opus – manga seinen scritto ed illustrato Satoshi Kon
 Opus Dei – prelatura personale della Chiesa cattolica
 Opus Pistorum – novella di Henry Miller
 Opus Proclama – storica concessionaria di pubblicità nel cinema

Pagine correlate 
Opera (disambigua)

Altri progetti